Свечино — название населённых пунктов:

Грузия 
 Свечино — до 1930-х годов название села Самрекло в Дедоплискаройском муниципалитете края Кахетия.

Россия 
 Свечино — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Свечино — деревня в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Свечин